Iryanthera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Iryanthera ingår i familjen Myristicaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Magnoliaordningen
Iryanthera